Artiere (militare) – termine desueto per indicare il soldato del genio militare specializzato in lavori di approntamento stradale, edilizia e falegnameria

Artiere ippico – colui che cura le attività di manutenzione delle strutture di ricovero e di addestramento, di cura psicofisica ed igiene del cavallo